Karol Anzelm Franciszek Józef Wilhelm Ludwik Filip Gero Maria Urach (ur. 5 lutego 1955, Ratyzbona) – 4. książę Urach, tytularny król Litwy, hrabia Wirtembergii, syn księcia Eberharda Urach i  Ingi Thurn und Taxis. 

Karol Anzelm odziedziczył tytuł po swoim wuju Karolu Urach. Jednak zrezygnował z tego tytułu i przekazał go bratu, aby móc ożenić się z Saskią Wüsthof. Ślub odbył się 9 lutego 1991 roku w Stuttgarcie. Para ma dwóch synów:
 Wilhelma (ur. 8 czerwca 1991)
 Maksymiliana (ur. 5 maja 1993)

 
Wirtembergowie
Urodzeni w 1955